Weibo steht für:
 Sina Weibo, ein chinesischer Mikroblogging-Dienst der Sina Corporation
 Tencent Weibo, ein chinesischer Mikroblogging-Dienst von Tencent
 Weibo (Stadt), einen Ort in China, in Xinji, Shijiazhuang in der Provinz Hebei